

Osoby 
 Alf – zdrobnienie imienia Alfred
 Alf – pseudonim Alfreda Szczepańskiego
 Alf (król) – postać z mitologii nordyckiej
 Alf – bohater dramatu Stanisława Grochowiaka Lęki poranne

Filmy i muzyka 
 Alf – amerykański serial aktorski o kosmicie imieniem Alf
 Alf – amerykański serial animowany o kosmicie imieniem Alf
 Alf – debiutancki solowy album muzyczny Alison Moyet

Obiekty geograficzne 
 Alf – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell
 Alf – rzeka w Niemczech
 Alf – skała wspinaczkowa w Suliszowicach na Wyżynie Częstochowskiej

Inne 
 Animal Liberation Front (ALF) – ogólnoświatowa organizacja walcząca o prawa zwierząt
 ALF – funkcjonalno-logiczny język programowania